

Geografia
 Silao – città dell'India, nello stato del Bihar
 Silao – città del Messico, nello stato di Guanajuato

Persone
 Silao Malo – calciatore samoano
 Silao Leaega – rugbista samoano